

Sigle 
 Wikivoyage – guida turistica
 Windows Vista

Archeologia 
 WV – sigla delle tombe poste nella Valle Occidentale (Western Valley) della Valle dei Re

Codici 
 WV – codice vettore IATA di Swe Fly
 WV – codice ISO 3166-2:US della Virginia Occidentale (Stati Uniti)

Informatica 
 .WV – estensione file di WavPack

Altro 
 WV – sigla automobilistica internazionale di Saint Vincent e Grenadine